Camargo puede referirse a:

Personas 
 Felisberto Cardoso de Camargo (1896-1943), botánico brasileño cuya abreviatura científica es Camargo.
 Luis Alfredo Camargo, botánico colombiano cuya abreviatura científica es L. A. Camargo.

Lugares 

De España:
Camargo (Cantabria): municipio y ayuntamiento de Cantabria.
Camargo (barrio): pueblo que da nombre al ayuntamiento del mismo nombre, en Cantabria.

De México:
Camargo (Chihuahua): municipio del Estado de Chihuahua.
Camargo (Tamaulipas): municipio del Estado de Tamaulipas.
 Ing. Antonio Camargo Zanoguera (Yucatán, México), Ing en electrónica por la Universidad de Tamaulipas, Geofísico por la Universidad de Rice (Texas), Astrónomo, Investigador y Maestro, Descubridor del Cráter de Chicxulub ubicado en la Península de Yucatán, México.

De Bolivia:
Camargo (Bolivia): municipio del Departamento de Chuquisaca.

De Estados Unidos:
Camargo (Illinois): villa en el condado de Douglas, en el estado de Illinois.

Del planeta Marte:
El cráter Camargo (cráter).